Hoogbegaafdheid
 Slim Belkhodja is een Tunesische schaker.
 Carlos Slim Carlos Slim Helú (geboren Mexico-Stad, 28 januari 1940).
 Ffukkie Slim
 Fatboy Slim
 Slim shady, oftewel Eminem.